Абубакар Мусаевич Местоев (род. 2 июня  1994) — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, двукратный чемпион России по каратэ, вице-чемпион Европы по каратэ, мастер спорта России по панкратиону.

Спортивные достижения 
 Кубок России по панкратиону 2019 — ;
 Первенство Европы по Укадо (2008, Литва) — ;
 Первенство России по Кэмпо (семи-контакт) 2008 года — ;
 Первенство России по Кэмпо 2009 года — ;
 Первенство России по К-1 2009 года — ;
 Первенство России по Укадо 2009 года — ;
 Первенство России по Укадо (фулл-контакт) 2010 года — ;
 Чемпион РИ по MMA;
 Чемпионат СКФО по MMA 2016 — ;
 Чемпион СКФО по панкратиону;
 Чемпион РИ по греплингу.

Статистика боёв

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России